Лас Анхеликас има више значења:

 Лас Анхеликас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Анхеликас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Анхеликас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику